Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

Le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.
  Igor Sijsling (secondo turno)
  Marco Chiudinelli (secondo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (ultimo turno)
  Maxime Authom (ultimo turno)

 Konstantin Kravčuk (Qualificato)
 Jan Hernych (ultimo turno)
 Tim Smyczek (Qualificato)
 Zhang Ze (Qualificato)

Qualificati 

  Miša Zverev
  Zhang Ze

  Konstantin Kravčuk
  Tim Smyczek

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2012
ATP World Tour 2012